Па́вел Ви́кторович Костома́ров (род. 22 ноября 1975, Москва) — российский кинооператор, режиссёр игрового и документального кино. Обладатель премии «Лавр» (2004 и 2007), премии «Белый слон» (2007), приза «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения Берлинского международного кинофестиваля (2010), премии «Золотой орёл» (2011).

Биография 
После окончания школы сперва учился на ихтиолога, но любовь к фотографии привела на операторский факультет ВГИКа, который закончил в 2002 году. Ещё студентом начал работать с режиссёром Сергеем Лозницей над документальными фильмами: «Полустанок» (2000), «Поселение» (2001), «Портрет» (2002). Вскоре на одном из европейских кинофестивалей произошло знакомство с Антуаном Каттином, швейцарским оператором, режиссёром и будущим соавтором.

В 2003 году на съёмках «Пейзажа» с Лозницей случай привёл в ту же гостиницу в Окуловке словоохотливого шофёра-дальнобойщика Валеру. Именно Каттин настоял потом сделать из этого фильм «Трансформатор». Союз продолжился документальными фильмами «Мирная жизнь» (2004), «Мать» (2007), получившими множество фестивальных наград (в Анапе, Екатеринбурге, Москве; в Аргентине, Польше, Финляндии) и премий — «Лавр», «Белый Слон». Десять лет Антуан Каттин c Павлом Костомаровым снимали режиссёра Алексея Германа во время его работы над «Историей арканарской резни», результатом чего стал фильм «Плэйбэк» 2012 года.

Помимо документалистики Павел продолжал снимать игровые фильмы c Алексеем Попогребским («Простые вещи», «Как я провёл этим летом»), c Борисом Хлебниковым
(новелла «Спасительный туннель» из киноальманаха «Некуда спешить», «Пока ночь не разлучит», «Долгая счастливая жизнь»).

В соавторстве с документалистом Александром Расторгуевым в Ростове-на-Дону сделал документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012).

Вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и документалистом Александром Расторгуевым в 2012 году создал интернет-проект «Срок».

Рано утром 7 декабря 2012 года у Павла Костомарова провели обыск. Ему объявили, что он свидетель по «Болотному делу», взяли подписку о неразглашении и вызвали на допрос в СК 10 декабря и 13 декабря, отчего он не смог вылететь на фестиваль в Германию. После допроса 13 декабря Павлу Костомарову возвратили изъятые при обыске вещи — макбук дочери и жёсткий диск компьютера. Глава правительства России Дмитрий Медведев в день обыска, 7 декабря 2012, в неформальной беседе после прямого эфира, в ходе которого он давал интервью представителям пяти телеканалов, назвал «козлами» следователей, пришедших рано утром этого дня с обыском к Костомарову.

В декабре 2012 года вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и Александром Расторгуевым запустил масштабный документальный проект «Реальность». Вместе с ними и другими соавторами: Антуаном Каттиным, Сусанной Баранжиевой и Дмитрием Кубасовым, Павел Костомаров проводил кастинг и искал потенциальных героев проекта.

В 2013 году на фестивале «Святая Анна» вёл мастер-класс, на котором в частности рассказывал о проекте «Реальность».

Общественная позиция 
В марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку Украины.

Фильмография

Награды 
 2012 Приз «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России XXII Международного фестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге — фильм «Плэйбэк»
 2012 Приз имени Павла Когана XXII Международного фестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге — фильм «Плэйбэк»
 2012 Номинация на приз «Свободный дух» Варшавского международного кинофестиваля, Польша — фильм «Я тебя не люблю»
 2011 Премия «Золотой орёл» за лучшую работу оператора — фильм «Как я провёл этим летом»
 2011 Номинация на премию «Ника» за лучшую операторскую работу — фильм «Как я провёл этим летом»
 2010 Приз «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения Берлинского международного кинофестиваля — Павел Костомаров («Как я провёл этим летом»)
 2010 Гран-при лучшему документальному фильму Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» — фильм «Вдвоём»
 2010 Главный приз «Золотая ладья» в конкурсе неигрового кино фестиваля «Окно в Европу» в Выборге — фильм «Вдвоём»
 2010 Номинация на премию Европейской киноакадемии за лучшую операторскую работу — фильм «Как я провёл этим летом»
 2009 Приз Права человека — специальное упоминание международного фестиваля независимого кино в Буэнос-Айресе, Аргентина — фильм «Мать»
 2009 Номинация на Приз Роберта и Фрэнсис Флаэрти международного кинофестиваля в Ямагата, Япония — фильм «Мать»
 2008 Номинация на Премию швейцарского кино за лучший неигровой фильм — фильм «Мать»
 2008 Номинация на премию Европейской киноакадемии за лучший неигровой фильм — фильм «Мать»
 2008 Номинация на премию «Ника» за лучший неигровой фильм — фильм «Мать»
 2007 Премия «Лавр» за лучший полнометражный телевизионный фильм — фильм «Мать»
 2007 Премия «Лавр» за лучший АРТ фильм — фильм «Мать»
 2007 Гран-при открытого фестиваля кино «Киношок» (конкурс «Кино без киноплёнки») — фильм «Мать»
 2007 Гран-при открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге — фильм «Мать»
 2007 Приз кинокритики открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге — фильм «Мать»
 2007 Премия «Белый Слон» за лучший документальный фильм Гильдии киноведов и кинокритиков России — фильм «Мать»
 2005 Приз «Серебряный дракон» лучшему документальному фильму международного кинофестиваля в Кракове, Польша — фильм «Мирная жизнь» «За представленную простую правдивую историю человечности в военном конфликте.»
 2005 Приз киноведов и кинокритиков открытого фестиваля кино «Киношок» в Анапе — фильм «Мирная жизнь»
 2004 Премия «Лавр» за лучший арт-фильм на киноплёнке или видео — фильм «Мирная жизнь»
 2004 Специальный приз международного кинофестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве — фильм «Мирная жизнь»
 2004 Приз лучшему документальному фильму международного кинофестиваля в Тампере, Финляндия — фильм «Трансформатор»
 2004 Приз киноведов и кинокритиков открытого фестиваля кино «Киношок» в Анапе — фильм «Трансформатор»
 2004 Гран-при «Лунатики» кинофестиваля «Чёрные ночи» в Таллине, Эстония — фильм «Трансформатор»
 2003 Приз за лучший дебют открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге — фильм «Трансформатор»
 2003 Приз международного фестиваля неигрового и анимационного кино в Лейпциге (Германия) лучшему оператору за фильм «Пейзаж»
 2001 Приз за лучший документальный фильм — особое упоминание кинофестиваля в Карловых Варах, Чехия — фильм «Поселение»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Павел Костомаров на сайте журнала «Сеанс»
 

Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты России
Кинодокументалисты
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)